Вінь () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 200 км на південний схід від Парижа, 75 км на захід від Діжона, 55 км на південний схід від Осера.

Історія 

1 січня 2019 року Вінь, Сізері, Гійон, Со i Тревіллі було об'єднано в новий муніципалітет Гійон-Терр-Плен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Вінь на сайті французького Національного інституту географії
 Вінь на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вінь на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вінь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вінь на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Йонна